SISU eller Sisu kan hentyde til flere artikler

 Sisu Auto – en finsk producent af lastbiler, kampvogne, traktorer m.v.
 SISU Basketball Klub – en dansk basketballklub.
 Sisu (firma) – et canadisk firma, der producerer kosttilskud.
 Sisu (sodavand) – en færøsk sodavand.
 Sisu (udtryk) – et finsk udtryk, der visse steder oversættes til at beskrive den råstyrke, stædighed og udholdenhed der skal til for at leve og overleve i et barskt og råt klima.